Neuroterus är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1840. Neuroterus ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Neuroterus